Naratettix  — род  цикадок из отряда полужесткокрылых. (Dikraneurini).

Описание 
Цикадки длиной около 3—4 мм. Жёлтые, несколько дорсовентрально уплющенные, часто с оранжевым рисунком на темени и спинке. В Палеарктике 12 видов.  связаны с древесной и кустарниковой растительностью.

  — Россия (Дальний Восток), Корея

См. также

Примечания 

Typhlocybinae
Роды полужесткокрылых